

Niemcy 
 Borstel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Borstel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Groß Borstel – dzielnica Hamburga

Zobacz też 
 Bostell
 Börstel
 Borstel-Hohenraden